Grote spitstandbloedbij
 Kleine spitstandbloedbij